Andrzej Kłopotowski (1917–2004) – polski wojskowy
 Andrzej Kłopotowski (1935–2011) – polski pływak